Барбора Крейчикова и Катерина Синякова — победительницы турнира.

Общая информация 
Мононациональная пара из Чехии выигрывает американский турнир Большого шлема впервые с 1986 года.

Посев 

  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (Титул)
  Ана Конюх /  Антония Лоттнер (Полуфинал)
  Белинда Бенчич /  Сара Соррибес Тормо (Финал)
  Элизе Мертенс /  Ипек Сойлу ''(Полуфинал)

<li>  Ангелина Калинина /  Ирина Шиманович (Четвертьфинал)
<li>  Луиза Чирико /  Алехандра Сиснерос (Первый раунд)
<li>  Аличе Маттеуччи /  Нина Стоянович (Четвертьфинал)
<li>  Маё Хиби /  Аяка Окуно (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
США